

Дани сећања 

1160-е пне.

fr:1169 av. J.-C.